Lístvenni (Khabàrovsk), localitat del territori de Khabàrovsk, a Rússia
 Lístvenni (Vladímir), localitat de la província de Vladímir, a Rússia
 Lístvenni (Sverdlovsk), localitat de la província de Sverdlovsk, a Rússia